Leonardo Kirche (Santa Bárbara d'Oeste, 4 de janeiro de 1985) é um tenista profissional do Brasil, de ascendência árabe.

Biografia 

O tenista barbarense começou a treinar com 8 anos de idade e com 14 anos decidiu que era o que queria, indo treinar em São Paulo.

Encerrou a categoria juvenil como o 8° melhor do mundo.

Seus primeiros torneios profissionais aconteceram em 2001, e sua primeira vitoria na ATP foi sobre Iverson Barros em 2002. Em 2006 no Future de Londrina foi campeão em duplas ao lado de Caio Zampieri.

Mesmo sendo juvenil, Kirche chegou na sua primeira final em 2007 em Brasilia, mas perdeu para Thomas Bellucci. Em duplas em 2004 alcançou sua primeira final, mas perdeu para Bruno Soares e Marcelo Melo - seu parceiro era Alessandro Comarco.

Atualmente treina em São Paulo.

Triunfos

Simples
2005 Campeão da Copa Gerdau
2007 Vice-campeão Future de Sorocaba para Thomas Bellucci

Duplas

2005 Future de Londrina com Caio Zampieri
2010 BH Tennis Open International Cup com Rodrigo Grilli

Ranking 

Atual Ranking de Simples:366° 	
Melhor Ranking de Simples: 262° (10/08/2009)
Atual Ranking de Duplas:575°	
Melhor Ranking de Duplas: 575° (22/03/2010)

Veja Também 
Lista de tenistas do Brasil

Ligações Externas 

Pèrfil na ATP
Brasileiros de ascendência árabe
Naturais de Santa Bárbara d'Oeste
Tenistas de São Paulo